Чемпионат Эстонии по футболу 1964 года — 20-й чемпионат Эстонской ССР по футболу, в котором участвовало 10 команд. Чемпионом впервые стала «Норма» (Таллин).

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1964
Эстония
Спорт в Эстонии в 1964 году